Numero di coordinazione – in chimica, numero di molecole o di ioni legati a un atomo centrale coordinatore in un complesso
 Numero di coordinazione – in cristallografia, numero di atomi direttamente adiacenti ad un singolo atomo, nell'ambito di una definita struttura cristallina